La Roche Longue steht für
La Roche Longue (Quintin), Menhir bei Quintin, Département Côtes-d’Armor, Frankreich
La Roche Longue (Saint-Julien), Menhir bei Saint-Julien, Département Côtes-d’Armor, Frankreich
La Roche Longue (Saint-Marcan), Menhir bei Saint-Marcan, Département Ille-et-Vilaine, Frankreich